Endre Fülei-Szántó ist der Name folgender Personen:

* Endre Fülei-Szántó (Jurist) (1890–1958), ungarischer Jurist
 Endre Fülei-Szántó (Linguist) (1924–1995), ungarischer Linguist